Indomptée (Untamed), film américain de Jack Conway (1929).
 L'Indomptée (B.F.'s Daughter), film américain de Robert Z. Leonard (1948).
  (Sangre y arena), film espagnol de  (1989).
 L'Indomptée, film français réalisé par Caroline Deruas, sorti en 2017.

Voir aussi